Nashville est un terme pouvant désigner:

Toponyme

Nashville, capitale du Tennessee ; 
 Nashville, ville du comté de Howard dans l'Arkansas ; 
 Nashville, communauté du comté d'El Dorado en Californie ;
 Nashville, ville du comté de Nash en Caroline du Nord ; 
 Nashville, ville du comté de Berrien en Géorgie ;
 Nashville, ville du comté de Washington dans l'Illinois ; 
 Nashville, ville du comté de Brown dans l'Indiana ; 
 Nashville, ville du comté de Kingman dans le Kansas ; 
 Nashville, plantation du comté d'Aroostook dans le Maine ; 
 Nashville, village du comté de Barry dans le Michigan ; 
 Nashville, communauté du comté de Barton dans le Missouri ; 
 Nashville, communauté du comté de Washington dans le Nebraska ; 
 Nashville, village du comté de Holmes dans l'Ohio ;
 Nashville, communauté du comté de Lincoln dans l'Oregon ;
 Nashville, communauté du comté de Milam dans le Texas ;
 Nashville, ville du comté de Forest dans le Wisconsin ;
 .

Nashville, hameau de la ville de Vaughan en Ontario.

Cinéma
 Nashville, film de Robert Altman, sorti en 1975 ;
 Nashville, série télévisée américaine diffusée diffusée pour les quatre premières saisons entre le  et le  sur le réseau ABC, puis entre le  et le  sur CMT et Hulu.

Musique
 Nashville, groupe de musique ; 
 Nashville Pussy est un groupe américain de hard rock ;
 Accordage Nashville, type d'accordage de guitare ;
 Le Nashville Number System, méthode sténographique de transcription de la musique.

Informatique
 Windows Nashville, logiciel de Microsoft Windows.

Militaire
 , trois navires de la marine des États-Unis ;
 , deux navires de la marine de la Confédération américaine.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre